Игорь:

 Игорь — мужское русское личное имя скандинавского происхождения.
 Игорь — маленький ударный кратер в западной части моря Дождей на видимой стороне Луны
 «Игорь» — американская анимационная комедия.
 Игорь (Возьняк) (род. 1952) — епископ Украинской Греко-Католической Церкви, архиепископ и митрополит Львовский.
 Игорь (Губа) (1885—1966) — епископ канонической Украинской православной церкви в США и диаспоре в сане архиепископа.
 Игорь Глебович (ум. 1194) — удельный князь рязанский.
 Игорь Ольгович (ум. 1147) — сын Олега Святославича, князя черниговского. Святой Русской Православной Церкви.
 Игорь Рюрикович (ок. 878—945) — великий князь киевский (912—945).
 Игорь Святославич (1151—1201) — князь Новгород-северский (1180—1198), князь Черниговский (1198—1201).
 Игорь Святославич (ум. после 1147[1]) — князь рязанский.
 Игорь Ярославич — сын князя Ярослава Мудрого и Ингегерды.

См. также 
 «Игорь Белоусов» — спасательное океаническое судно для ВМФ РФ
 Игорь Горин (1904—1982) — псевдоним оперного певца Игнаца Гринберга.
 Игорь Северянин (1887—1941) — псевдоним русского поэта И́горя Васи́льевича Лотарёва.
 «Игорь Фархутдинов» — пассажирское судно усиленного ледового класса.